Chrám Dia Olympského může být:

 Chrám Dia Olympského (Athény) – starověký řecký chrám v Athénách
 Chrám Dia Olympského (Agrigento) – starověký chrám v sicilském Agrigentu

Externí odkazy